Morazán é um nome partilhado por diversos lugares na América Central, todos chamados assim em homenagem a Francisco Morazán, estadista regional do século XIX:

 Morazán (departamento) - departamento de El Salvador
 Morazán (cidade) - cidade localizada no departamento de El Progreso, na Guatemala
 Francisco Morazán (departamento) - departamento das Honduras
 Puerto Morazán - cidade localizada no departamento de Chinandega, na Nicarágua
 San Francisco Morazán - no departamento de Chalatenango
 Morazán (filme), produção hondurenha de 2017

Desambiguações de topônimos